SACS — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми.
 SACS — трансантлантичний телекомукаційний кабель.
 SACS — Соборна школа Андрія Первозваного ()